Le bilan par année de l'équipe d'Angleterre de football recense les performances de l'Angleterre année après année. Il indique les meilleurs buteurs de l'équipe nationale depuis 1872 et le premier match officiel international opposant l'Angleterre à l'Écosse.

Tableau synthétique des matchs officiels

Notes et références